Seifersdorf je současný či bývalý název následujících míst:
 
V Německu
 Seifersdorf (Dippoldiswalde), místní část města Dippoldiswalde, zemský okres Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory/Sächsische Schweiz-Osterzgebirge v Sasku
 Seifersdorf (Geithain), osada Narsdorf v část města Geithain, zemský okres Lipsko/Leipzig v Sasku
 Seifersdorf (Großschirma), místní část města Großschirma, zemský okres Střední Sasko/Mittelsachsen v Sasku
 Seifersdorf (Hartha), místní část města Hartha, zemský okres Střední Sasko/Mittelsachsen v Sasku
 Seifersdorf (Jahnsdorf), místní část obce Jahnsdorf im Erzgebirge, zemský okres Krušné hory/Erzgebirgskreis v Sasku
 Seifersdorf (Roßwein), místní část města Roßwein, zemský okres Střední Sasko/Mittelsachsen v Sasku 
 Seifersdorf (Sorau), v Żarech, Lubušské vojvodství, území připadlo Polsku
 Seifersdorf (Wachau), místní část obce Wachau, zemský okres Budyšín/Bautzen v Sasku
 Seifersdorf (Zedlitz), místní část obce Zedlitz, zemský okres Greiz, v Durynsku
 Nieder Seifersdorf, místní část obce Waldhufen, zemský okres Zhořelec/Görlitz v Sasku
 Oberseifersdorf, místní část obce Mittelherwigsdorf, zemský okres Zhořelec/Görlitz v Sasku
 Topfseifersdorf, místní část obce Königshain-Wiederau, zemský okres Střední Sasko/Mittelsachsen v Sasku
 
V Polsku
 Łukaszów, osada v Dolnoslezském vojvodství (dříve Seifersdorf v zemském okrese Goldberg, Dolní Slezsko), viz Zagrodno
 Mściszów, osada v Dolnoslezském vojvodství (dříve Seifersdorf v zemském okrese Bunzlau, Dolní Slezsko), viz Lubáň
 Pogorzała, osada v Dolnoslezském vojvodství (dříve Seifersdorf v zemském okrese Schweidnitz, Dolní Slezsko)
 Radecz, osada v Dolnoslezském vojvodství (dříve Seifersdorf v zemském okrese Wohlau, Dolní Slezsko), viz Brzeg Dolny
 Raszków (Radków), osada v Dolnoslezském vojvodství (dříve Seifersdorf v zemském okrese Glatz, Dolní Slezsko)
 Rosochata, osada v Dolnoslezském vojvodství (dříve Seifersdorf v zemském okrese Liegnitz, Dolní Slezsko), viz Gmina Kunice
 Skarbiszowice, osada v Opolském vojvodství (dříve Seifersdorf v zemském okrese Falkenberg, Horní Slezsko)
 Zatorze (Żary), část města Żary v Lubušském vojvodství (dříve Seifersdorf v zemském okrese Sorau)
 
V Česku
 Seifersdorf (Sudety), německý název české obce Zátor v okrese Bruntál
 Seifersdorf (Žibřidice), místní část obce Křižany v okrese Liberec

Související články
 Seifersdorf (zámek)